Ааро́нський — прізвище.

 Ааронський Микола Вікторович (1860—1929) — діяч революційного руху в Росії.
 Ааронський Федір Іванович (близько 1742 — 1825, Київ) — український живописець, фініфтяр.

Єврейські прізвища